Гаплогруппа J2a1b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Средние века 
Мадьяры (древние венгры)
 Karos3/15 — Karos-Eperjesszög III — , Боршод-Абауй-Земплен — Венгрия — первая пол. 10 века — Ж — J2a1b.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)